Longwood Avenue (straat) - straat in New York
 Longwood Avenue (Pelham Line) - metrostation aan bovenstaande straat